Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин 2019 (англ. 2019 WTA Shenzhen Open) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Шэньчжэне (Китай) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир проходил с 30 декабря 2018 года по 5 января 2019 года на хардовых кортах Shenzhen Longgang Sports Center, игры квалификации - с 29 по 31 декабря 2018 года.

Общий призовой фонд турнира составил 750 000 долларов/

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
 Пэн Шуай
 Чжан Шуай
 Вера Звонарёва
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг":
 Бачински, Тимея
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Моника Никулеску
  Фан Йин Ксун
  Ивана Йорович
  Верноника Кудерметова
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 24 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Янь Синью/ Квианхуи Танг
  Фан Йин Ксун/ Ванг Синюй

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Шэньчжэнь
Теннис
Январь 2019 года
Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин